Název Sagiz může znamenat:

 Sagiz (město) — městys v Atyrauské oblasti v Kazachstánu
 Sagiz (řeka) — řeka v Akťubinské a v Atyrauské oblasti v Kazachstánu